Scottish Premier League 1999/2000 var den andra säsongen av Scottish Premier League, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Rangers vann ligan på 90 poäng, 23 poäng mer än tvåan och rivalen Celtic.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida (Arkiverad)

Referenser

1999 i Storbritannien
2000 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999/2000